Steve Smith peut désigner :
 Steve Smith (1945-), un acteur canadien ;
 Steve Smith (1951-), un joueur de rugby à XV anglais ;
 Steve Smith (1953-), un joueur de baseball américain ;
 Steve Smith (1954-), un musicien américain ;
 Steve Smith (1959-), un joueur de rugby à XV irlandais ;
 Steve Smith (1969-), un joueur de basket-ball américain ;
 Steve Smith (1962-), un joueur de hockey sur glace américain ;
 Steve Smith (1963-), un joueur de hockey sur glace canadien ;
 Steve Smith (1963-), un joueur de hockey sur glace écossais et canadien ;
 Steve Smith (1973-), un sauteur en hauteur britannique ;
 Steve Smith (1979-), un joueur de football américain ;
 Steve Smith (1981-), un joueur de basket-ball américain ;
 Steve Smith (1985-), un joueur de football américain ;
 Steve Smith (1989-2016), un cycliste canadien spécialiste du VTT ;
 Steve Smith est un personnage de la série animée American Dad.
 Steve Smith (1989), un joueur de cricket australien.